Die Euro-Beachsoccer-League 2019 soll die 22. Ausgabe des Wettbewerbes werden und vom 5. Juli 2019 bis zum 18. September 2019 stattfinden.

Format 
Es wird zwei Divisionen, A und B geben, wobei in A 12 Teams und in B 16 Teams vertreten sind. In insgesamt 2 Stages treten die Teams jeweils gegen Teams in ihrer Division an. Jedes Team muss dabei bei einer Stage antreten. Dies gilt für beide Divisionen. Die dabei gesammelten Punkte und Tore werden am Ende der Saison in eine große Abschlusstabelle übertragen. Die 7 besten Teams in der Abschlusstabelle plus Portugal qualifizieren sich für das Superfinal. In diesem wird ausgespielt, wer die Euro-Beachsoccer-League 2019 gewinnen wird. Die 4 Gruppensieger und die 3 besten Zweitplatzierten in Division B, sowie der letztplatzierte der Division A gehen ins Promotion Final. Der Sieger dieses Wettbewerbes wird in der nächsten Saison in der Division A spielen.

Kalender und Austragungsorte 
Die erste Stage findet vom 5 bis 7. Juli 2019 im "The Estadio do Viveiro" in Nazaré, Portugal statt. Dort werden 2 Division A-Gruppen und eine Division B-Gruppe veranstaltet. Die zweite Stage findet vom 16. bis zum 18. August 2019 in Catania, Italien statt. Dort soll es eine Division A-Gruppe und 3 Divisions B-Gruppen geben. Das Superfinal und Promotion Final werden vom 5. bis 8. September 2019 in Figueira da Foz, Portugal stattfinden.

Teams 
Insgesamt sind bisher 28 Teams angemeldet. Finnland tritt dabei zum ersten Mal überhaupt an, während die Niederlande nach einer kurzen Auszeit diese Saison zurückkehren. Diese Teams sind bei der Euro-Beachsoccer-League 2019 dabei:

Division A

Division B

Saison

Stage 1 
 Ort: Nazaré, 
 Zeit: 5. Juli 2019 bis 7. Juli 2019

Division A 

Gruppe 1

Gruppe 2

Division B 

Gruppe 1

Stage 2 
 Ort: Catania, 
 Zeit: 16. August 2019 bis 18. August 2019

Division A 

Gruppe 1

Division B 

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

Abschlusstabelle

Division A

Division B

Promotion Final 

 Ort: Figueira da Foz, 
 Zeit: 5. September 2019 bis 8. September 2019

Superfinal 

 Ort: Figueira da Foz, 
 Zeit: 5. September 2019 bis 8. September 2019

Weblinks 
Informationen (englisch)

Einzelnachweise 

Beachsoccer-Wettbewerb